Front Patriotyczny (Bułgaria)
 Front Patriotyczny (Cypr)
 Front Patriotyczny (Zambia)
 Front Patriotyczny (Zimbabwe)

Zobacz też